Daily Star Premier League Snooker 2002 проходила с 5 января по 12 мая 2002.  Состав участников: Стив Дэвис OBE, Джон Хиггинс, Ронни О'Салливан,  Мэттью Стивенс, Джеймс Уоттана, Джимми Уайт MBE, Марк Уильямс.

Круговой турнир 

5 января — Brangwyn Hall, Суонси, Уэльс

 Ронни О'Салливан 5:3 Мэттью Стивенс
 Марк Уильямс 4:4 Джимми Уайт
 Ронни О'Салливан 5:3 Джон Хиггинс

6 января — Brangwyn Hall, Суонси, Уэльс

 Мэттью Стивенс 4:4 Джеймс Уоттана
 Джон Хиггинс 5:3 Стив Дэвис
 Марк Уильямс 4:4 Джеймс Уоттана

19 января — Floral Hall, Саутпорт, Мерсисайд

 Джимми Уайт 6:2 Джеймс Уоттана
 Марк Уильямс 4:4 Стив Дэвис

20 января — Floral Hall, Саутпорт, Мерсисайд

 Ронни О'Салливан 8:0 Джеймс Уоттана
 Джон Хиггинс 5:3 Мэттью Стивенс
 Ронни О'Салливан 5:3 Стив Дэвис

16 февраля — The Pavilion, Флинт, Флинтшир, Уэльс

 Стив Дэвис 4:4 Джеймс Уоттана
 Марк Уильямс 6:2 Ронни О'Салливан

17 февраля — The Pavilion, Флинт, Флинтшир, Уэльс

 Мэттью Стивенс 5:3 Стив Дэвис
 Джон Хиггинс 6:2 Джеймс Уоттана
 Джимми Уайт 4:4 Стив Дэвис

16 марта — Mansfield Leisure Centre, Мэнсфилд, Ноттингемшир

 Джимми Уайт 5:3 Мэттью Стивенс
 Марк Уильямс 6:2 Джон Хиггинс

17 марта — Mansfield Leisure Centre, Мэнсфилд, Ноттингемшир

 Ронни О'Салливан 7:1 Джимми Уайт
 Мэттью Стивенс 5:3 Марк Уильямс
 Джон Хиггинс 5:3 Джимми Уайт

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 4:4, выше будет тот, кто первым выиграл четвёртую партию.

Полуфиналы и финал 

11-12 мая — Crow Tree Leisure Centre, Сандерленд

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2002 год в снукере